Леонтьев, Игорь:
 Леонтьев, Игорь Олегович (род. 1994) — российский футболист, полузащитник.
 Леонтьев, Игорь Фёдорович (род. 1957) — российско-латвийский художник, полистилист. Примечания